Galez puede referirse a:
Galez (Entrimo), lugar y parroquia del concello de Entrimo, provincia de Orense, España.
 Galez (Francia) comuna y población en el distrito de Tarbes, cantón de Galan, región de Mediodía-Pirineos, departamento de Altos Pirineos, Francia.